Название «Петуховская» носят следующие деревни в Архангельской области:
 Петуховская — Муравьёвское сельское поселение, Вельский район.
 Петуховская — Приозёрное сельское поселение, Каргопольский район.